Trishul bezeichnet:
 Trishul Autocrafts, ehemaliger indischer Automobilhersteller
 Trishul (Berg), Berg im indischen Himalaya
 Trishul (Film), indischer Film aus dem Jahr 1978  

Siehe auch:
Trishula, Attribut des Hindu-Gottes Shiva